Дэвид Смит: Смит, Дэвид (1906—1965) — американский скульптор-абстракционист.
 Смит, Дэвид (1925—2014) — американский яхтсмен.
 Смит, Дэвид Монро (1926—1950) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 Смит, Дэвид (род. 1962) ― британский легкоатлет, метатель молота.
 Смит, Дэвид (род. 1974) ― британский легкоатлет, метатель молота.
 Смит, Дэвид (род. 1985) ― американский волейболист.
 Смит, Дэвид Харт (род. 1986) — канадский профессиональный рестлер.
 Смит, Дэвид (род. 1987) — австралийский гребец-байдарочник.
 Смит, Дэвид (род. ?) — шотландский кёрлингист.